Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Marseille.

Faits marquants 

 Particulièrement relevé cette année, pour un tournoi de première catégorie (ATP 250), puisque sont présents les numéros 6, 7, 8, 9 et 10 mondial (dont 2 Français). Alors qu'au même moment le tournoi ATP 500 de Memphis ne dispose que de joueurs du top 20, les , 14 et 16 mondial. À Buenos Aires (ATP 250), le troisième tournoi de la semaine, sont présents les .
 Jo-Wilfried Tsonga remporte son  de la saison 2013, et le  de sa carrière à Marseille. Il empoche ainsi son  titre ATP.
 En double, Rohan Bopanna et Colin Fleming s'imposent face à .

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Marseille
Tennis en France en 2013
Sport en France en février 2013